È la prima edizione del torneo.

In finale Maegan Manasse e Jessica Pegula hanno sconfitto Desirae Krawczyk e Giuliana Olmos con il punteggio di 1–6, 6–4, [10–8].

Teste di serie 

  Naomi Broady /  Sabrina Santamaria (primo turno)
  Asia Muhammad /  Maria Sanchez (primo turno)

 Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (finale)
 Alexa Guarachi /  Erin Routliffe (primo turno)

Wild card 
  Anna Bowtell /  Victoria Smirnova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Houston 2018